Macquart är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Louis Charles Henri Macquart (1745–1808), fransk läkare och kemist
 Pierre Justin Marie Macquart (1778–1855), fransk zoolog

Franska efternamn